Kähri (Otepää), een plaats in de Estlandse gemeente Otepää, provincie Valgamaa
 Kähri (Põlva), een plaats in de Estlandse gemeente Põlva vald, provincie Põlvamaa
 Kähri (Rõuge), een plaats in de Estlandse gemeente Rõuge, provincie Võrumaa